Roberto Lerici peut faire référence à:
 Roberto Lerici (1887-198 ?), général italien.
 Roberto Lerici (1924-2004), footballeur italien.
 Roberto Lerici (1931-1992), écrivain et éditeur italien.